Metal Max 2 () es la segunda entrada de la serie Metal Max. Es un juego de rol de combate con vehiculos publicado en Japon por Data East en 1993 para la Super Famicom. 10 años mas tarde, en 2003, el juego fue porteado a la Game Boy Advance con algunos añadidos extra por Now Production bajo el titulo de Metal Max 2 Kai. El 8 de diciembre de 2011, un remake con graficos actializados en la linea de Metal Max 3, y usando su mismo motor grafico fue lanzado en Japon para la Nintendo DS y titulado Metal Max 2 Reloaded.

Jugabilidad 
Gran parte de la jugabilidad es similar a su predecesor, Metal Max. Se trata de un videojuego de mundo abierto y no lineal, y al jugador se le da la libertad de decidir donde ir y que misiones hacer en cualquier orden. El jugador puede elegir la clase del personaje principal, como mecanico o soldado. La batallas son por turnos, con los personajes capaces de pelear tanto a pie como en tanques. Los tanques pueden ser creados y personalizados por el jugador, quien puede modificar o mejorar cada parte del vehiculo, aunque hay un limite de peso para cada tanque. En ciertas areas donde el tanque no puede acceder, el jugador debe combatir con los enemigos a pie. El juego tambien incluye maquinas de apuestas donde se pueden jugar minijuegos, como disparos en tercera persona y juegos de carreras.

Version de Nintento DS 
Metal Max 2 Reloaded, el remake para Nintendo DS, añade un inventario compartido, la opcion de jugar como una chica, okama o reijin, nuevas clases de personaje, subclases y habilidades de Metal Max 3, nuevos personajes, recompensas, jefes, misiones secundarias, objetos y vehiculos, expansion de la historia e historias de trasforndo de personajes y monstruos, dificultad aumentada sobre las versiones de SNES y GBA, el jefe final posee una tercera forma y se ha añadido una opcion de Nueva Partida+. Ademas, una traduccion no oficial al ingles ha sido terminada.

Enlaces externos 

 Sitio Oficial de Metal Max 2 ReLoaded (en japones)
 Sitio Oficial de Metal Max 2 (en japones)
 Metal Max 2 en MobyGames
Videojuegos desarrollados en Japón
Videojuegos de 1993
Videojuegos exclusivos de Japón
Secuelas de videojuegos
Videojuegos para Nintendo DS
Videojuegos de Consola Virtual
Videojuegos para Game Boy Advance
Videojuegos para Super Nintendo
Videojuegos de Now Production
Videojuegos de Data East
Videojuegos de rol